Бонневиль:

 Бонневиль, Бенджамин (1796—1878) — офицер армии США, траппер и исследователь Дикого Запада.
 Бонневиль — ударный кратер на Марсе.

См. также 
 Бонневилль — высохшее солёное озеро на северо-западе штата Юта, США.
 Бонневилль, Хью (род. 1963) — английский актёр театра, кино, телевидения и радио.